Разъезд 19 — название населённых пунктов в Казахстане:

 Разъезд 19 — населённый пункт в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Разъезд 19 — населённый пункт в Чиилийском районе Кызылординской области, упразднён в 2018 г.